В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мартіна Навратілова і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Аранча Санчес і Наталі Тозья 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Патті Фендік /  Наташа Звєрєва (півфінал)

 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Бренда Шульц /  Андреа Темашварі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup